Sokoliw (ukrainisch ; russische Entsprechung /Sokolow) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Lwiw, siehe Sokoliw (Lwiw)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Butschatsch, siehe Sokoliw (Butschatsch)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Terebowlja, siehe Sokoliw (Terebowlja)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Schytomyr, siehe Sokoliw (Schytomyr)

 ehemaliges Dorf (bis 1944, polnisch Sokołów) in heutigen Ukraine südwestlich von Lany-Sokoliwski

siehe auch: Sokoliwka

ru:Соколов